Вёлькерлинг-Перссон ()  — шведская двойная фамилия, образованная объединением фамилий Вёлькерлинг и Перссон. Носители:

 Вёлькерлинг-Перссон, Юэль (род. 2003) — шведский футболист, нападающий.
 Вёлькерлинг-Перссон, Якоб (род. 2000) — шведский футболист, полузащитник.

См. также